Вілле́-ла-Монта́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на схід від Парижа, 50 км на північний захід від Меца, 95 км на північ від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 588 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1432,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вілле-ла-Монтань на сайті французького Національного інституту географії
 Вілле-ла-Монтань на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вілле-ла-Монтань на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вілле-ла-Монтань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вілле-ла-Монтань на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель